

Toponyme

Admaston, ancien canton de l'Ontario ;
 Admaston/Bromley, canton du comté de Renfrew en Ontario ;

Admaston, village du Shropshire ;
 Admaston, hameau du Staffordshire.

Voir aussi